Ла Рехионал има више значења:

 Ла Рехионал, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Рехионал (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику